Igman est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Kamel Igman (1966-), chanteur algérien.

Toponyme 

 Mont Igman, montagne de Bosnie-Herzégovine.

Divers 
 Tremplins d'Igman, tremplins de saut à ski situés près de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine.